Die Division 1 1993/94 war die 56. Spielzeit der professionellen französischen Fußballliga. Die Saison begann am 23. Juli 1993 mit dem Eröffnungsspiel dem FC Nantes Atlantique gegen AS Monaco (1:0) und endete am 21. Mai 1994.

Als Aufsteiger kamen der FC Martigues, SCO Angers und AS Cannes aus der Division 2 dazu. Die Saison als Meister beendete Paris Saint-Germain. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schaffte Paris (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Olympique Marseille, Girondins Bordeaux, der FC Nantes und AS Cannes. Über die Coupe de France sicherte sich AJ Auxerre die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Division 2 absteigen mussten der FC Toulouse, SCO Angers und, als Folge des Bestechungsskandales von 1993, Olympique Marseille.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Paris Saint-Germain

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 1993/94
 Coupe de France 1993/94
 Championnat National 1 A 1993/94

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Spiele und Tabelle auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

1993/94
Fußballsaison 1993/94